Villes d'Autriche de plus de  :

Annexes

Sources

Liens externes 

 Bureau des statistiques autrichien
 City Population

Autriche

he:אוסטריה#ערים